Dream Your Life Away – debiutancki album australijskiego wokalisty indie rockowego i folkowego Vance Joya. Został wydany we wrześniu 2014 r. przez Warner Music. Pochodzi z niego piosenka „Riptide”.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014